Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в четвертому колі її перемогла Шахар Пеєр.

13-та сіяна і колишня 1-ша ракетка світу Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши 2-гу сіяну Жустін Енен з рахунком 0–6, 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Марія Шарапова (4-те коло)
  Жустін Енен  (фінал)
  Світлана Кузнецова (4-те коло)
  Кім Клейстерс (4-те коло)
  Мартіна Хінгіс (3-тє коло)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (3-тє коло)
  Ніколь Вайдішова (чвертьфінал)
  Анна Чакветадзе (півфінал)
  Дінара Сафіна (4-те коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Ана Іванович (2-ге коло)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Шахар Пеєр (півфінал)
  Лі На (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (3-тє коло)
  Татьяна Головін (3-тє коло)
  Віра Звонарьова (4-те коло)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Катарина Среботнік (3-тє коло)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Луціє Шафарова (3-тє коло)
  Татьяна Гарбін (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (3-тє коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
  Чжен Цзє (2-ге коло)
  Альона Бондаренко (2-ге коло)
  Марія Кириленко (2-ге коло)
  Северін Бремон (2-ге коло)
  Мартіна Мюллер (2-ге коло)
  Мара Сантанджело ''(4-те коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Draw 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2007